Belvoir – jednostka osadnicza w USA w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Belvoir – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Doubs
 Belvoir – twierdza z czasów wypraw krzyżowych w Izraelu
Gminy w USA:
 Belvoir (ang. Belvoir Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Belvoir (ang. Belvoir Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
W Wielkiej Brytanii:
 Belvoir – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)